

Persone 
Benedetto Cervone –  vescovo cattolico italiano
Giovanni Cervone – ex calciatore italiano
Jeff Cervone – lottatore statunitense
Tony Cervone – regista e autore televisivo, animatore e produttore statunitense

Altro 
Cervone – serpente della famiglia dei Colubridi
Cervone (Puff Adder) – personaggio dei fumetti Marvel Comics